National Stock Exchange of India
 National Stock Exchange of Australia